De sprintvierkamp is een schaatstoernooi over twee opeenvolgende dagen, waarbij de sprintafstanden 500 meter en 1000 meter op beide dagen eenmaal worden verreden, en op beide dagen de 500 meter vóór de 1000 meter wordt verreden. De winnaar van de sprintvierkamp is degene die na 2x2 afstanden het laagste puntentotaal heeft.

Geschiedenis

Sinds 1970 wordt het wereldkampioenschap sprint voor mannen en vrouwen, en het Nederlands kampioenschap sprint voor mannen en vrouwen gehouden. Sinds 2017 wordt ook het Europees kampioenschap sprint georganiseerd, en de bedoeling is dat dit steeds in het jaar voorafgaand en het jaar na de Olympische Winterspelen wordt gehouden. Op al deze internationale toernooien wordt een sprintvierkamp verreden.

Sprinttweekamp

Naar analogie van de Adelskalenders voor het allroundschaatsen houden schaatsstatistici ook een ranglijst-aller-tijden bij voor de snelste sprinters en sprintsters, gebaseerd op de persoonlijke records op de 500 meter en 1000 meter. Een combinatie van deze twee afstanden (één keer 500 meter en één keer 1000 meter) wordt naar analogie van de sprintvierkamp ook wel als sprinttweekamp aangeduid. Overigens wordt een sprinttweekamp zelden als officiële wedstrijd gereden. Soms heeft deze bij nationale schaatswedstrijden gediend als plaatsingscriterium voor internationale sprinttoernooien.

Sprinttweekamp mannen

Sprinttweekamp vrouwen

Zie ook

 Lijst van schaatsrecords sprintvierkamp mannen
 Lijst van schaatsrecords sprintvierkamp vrouwen
 Ranglijsten schaatsen sprintvierkamp mannen
 Ranglijsten schaatsen sprintvierkamp vrouwen

 Sprintvierkamp
Langebaanschaatsen
Sportranglijst